Nikolaus Bernoulli is de naam van diverse leden van de Zwitserse wetenschappersfamilie Bernoulli:
 Nicolaas Bernoulli (1623-1708), graanhandelaar en stamvader van de familie
 Nikolaus III Bernoulli (1662-1713), wiskundige, zoon van Nicolaas
 Nikolaus I Bernoulli (1687-1759), wiskundige, zoon van Nikolaus III
 Nikolaus II Bernoulli (1695-1726), rechtsgeleerde, kleinzoon van Nicolaas